Вару:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — район в округе Памекасан, Индонезия;
  — район в округе Северный Пенаджам-Пасер, Индонезия.
 {{нп3|Вару (персонаж из Земли королей/13карт/Федор на 9